Пане́льна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Панельна вулиця — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Панельна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Панельна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.

Панельна вулиця — колишня назва вулиці Андрія Аболмасова в місті Київ.

Вулиці